Села:
 Кирдани — Житомирська область, Коростенський район
 Кирдани — Київська область, Таращанський район